Namibia:
 Uhlenhorst – miejscowość

Niemcy:
 Uhlenhorst – dzielnica Hamburga

Zobacz też:
 Uhlenhorst Mülheim